Raymond Bonheur peut désigner :

 Raymond Bonheur (1796-1849), peintre français ;
 Raymond Bonheur (1861-1939), compositeur français, petit-fils du précédent.